Der Dreiband-Weltcup 1993/3 war das 3. Weltcupturnier im achten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 12. bis zum 14. November 1993 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Berlin statt. Es war das achte Dreiband Weltcup-Turnier in Berlin.

Geschichte 
Traditionell wie in den sieben Vorgängerturnieren in Berlin wurde mit 16 Teilnehmern gespielt. Der Sieger Torbjörn Blomdahl sicherte sich im Finale gegen Marco Zanetti seinen 17. Weltcupsieg bei bisher 39 ausgetragenen Weltcup-Turnieren. Das Achtelfinale startete mit einigen Überraschungen. Raymond Ceulemans scheiterte als einer der gesetzten Spieler gegen seinen jungen Landsmann Frédéric Caudron. Mit Dielis, Bitalis und Komori schieden drei weitere BWA-Profis aus. Die spannendste Partie des Viertelfinales fand zwischen Caudron und dem Spa-Qualifikanten Ryūji Umeda statt. Caudron führte bereits mit 2:0 Sätzen. Dann kämpfte ihn Umeda mit 15:14, 15:13 und 15:13 noch nieder und zog erstmals ins Halbfinale ein wo er Zanetti dann mit 1:3 Sätzen unterlag. Im zweiten Halbfinale revanchierte sich Blomdahl für die 0:3-Niederlage gegen Semih Saygıner in Istanbul. Mit dem Sieg im kleinen Finale konnte sich aber der Türke erstmals einen Platz auf dem Treppchen sichern.  

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Sang Chun Lee
  Raymond Ceulemans
  Dick Jaspers
  Richard Bitalis
  Ludo Dielis
  Marco Zanetti
  Junichi Komori

BWA:
  Daniel Sánchez
  Christoph Pilss
  Semih Saygıner
  Frédéric Caudron
  Tonny Carlsen

Qualifikanten Spa:
  Arie Weyenburg
  Ryūji Umeda

Ausrichterplätze:
  Falco Willenberger

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier, bis auf das Spiel um Platz drei, wurde im KO-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Einzelnachweise 

1993 3
Karambolageveranstaltung 1993

Billardturnier in Deutschland

Billardturnier in Berlin